Luc pode referir-se a:

 Luc (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Luc (Lozère)

Ou ainda a:

Luc Besson
Saint-Luc
Pierre-Luc Gagnon, skatista canadense.

Desambiguação